Hüfner ist

 ein Besitzer eines Bauernhofs, siehe Hufner

Hüfner ist der Familienname folgender Personen:

 Agnes Hüfner (1938–2013), deutsche Publizistin, Literaturkritikerin und Übersetzerin
 Benjamin Hüfner (* 1991), deutscher Eishockeyspieler
 Gustav von Hüfner (1840–1908), deutscher Chemiker
 Heiner Hüfner (* 1940), deutscher Schriftsteller.
 Jacob Hüfner (1875–1968), deutscher Uhrmacher
 Karl Hüfner (1864–1949), deutscher Reichsgerichtsrat
 Klaus Hüfner (* 1939), deutscher Volkswirtschaftler
 Rolf Hüfner (* 1926), deutscher Fußballspieler (DDR)

 Tatjana Hüfner (* 1983), deutsche Rennrodlerin

Siehe auch: